Jméno a příjmení Rudolf Němec nese více osob:
 Rudolf Němec (architekt) (1871–1914) – český architekt
 Rudolf Němec (letec) (1897–1969) – československý stíhací pilot a vojenský letecký instruktor
 Rudolf Němec (malíř) (1936–2015) – malíř, krajinář